Мушкудиани — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Мушкудиани, Александр Григорьевич (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мушкудиани, Александр Ясонович (род. 1922) — Герой Социалистического Труда.
 Мушкудиани, Григорий Константинович (1894 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мушкудиани, Ольга Грамитоновна (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда